Sauvageot est un patronyme très courant en France, variante de Sauvage.

Personnalités 
 Alexandre-Charles Sauvageot (1781-1860), violoniste, conservateur au musée du Louvre et collectionneur d'art français.
 Aurélien Sauvageot (1897-1988), linguiste français.
 Charles-Théodore Sauvageot (1826-1883), peintre et lithographe français.
 Claude Sauvageot (1832-1885), architecte et graveur français, frère de Louis Sauvageot.
 Claude Sauvageot, (1935-2010), photographe français, Prix Niépce.
 Jacques Sauvageot (1943-2017), politicien, historien de l'art, un des leaders de Mai 68.
 Louis Sauvageot (1842-1908), architecte français.
 Marcelle Sauvageot (1900-1934), professeur agrégée de littérature, écrivain français.
 Pierre Sauvageot (1953-), compositeur français.

Voir aussi 
 
 
Patronyme français